The Nature of the Beast – film del 1919 diretto da Cecil M. Hepworth
 The Nature of the Beast – film del 1988 diretto da Franco Rosso
 The Nature of the Beast – album degli April Wine del 1981
 The Nature of the Beast – album degli Impellitteri del 2018